Copa Telmex-Sedesol, ou Copa Telmex é um torneio amador de futebol disputado no México.

Ela é reconhecida pelo Guinness Book como o maior campeonato de futebol amador do mundo.

Links Externos 
 Website Oficial do Torneio 
 noticias.prodigy.msn.com/ Copa Telmex, Guinness por 5to año consecutivo

Competições amadoras de futebol